Slovo strom může znamenat:

 strom – růstová forma vyšší rostliny
 jehličnatý strom, listnatý strom, ovocný strom
 strom (datová struktura) – stromová hierarchie – pojem z oblasti informatiky, hierarchické struktury
 (a,b)-strom, AVL-strom, B-strom, B+ strom, B* strom, Derivační strom, Hašový strom, R-strom, Splay strom, Sufixový strom, Syntaktický strom
 strom (graf) – pojem z teorie grafů
 Binární strom, K-strom, Porfyriův strom
 strom (mytologický symbol) – symbol stromu, užívaný v mytologii a náboženství
 Strom (Drahanská vrchovina) – vrchol v brněnských Soběšicích (404 m n. m.)
 strom významnosti – metoda analýzy
 strom života – více významů, rozcestník
 fylogenetický strom – pojem z oblasti taxonomie, resp. evoluční biologie
 hraniční strom – dříve vyznačoval hranice pozemků či území
 rodinný strom – grafické znázornění rodokmenu
 rodový strom – vysazován při významné rodové události
 rozhodovací strom – nástroj strojového učení
 vánoční strom – vánoční zvyklost a ozdoba

pocta
 Pamětní strom – strom vysazený při významné příležitosti
 Památný strom – označení pro chráněný strom
 Významný strom – strom, jehož význam byl uznán určitou institucí
 Strom roku – česká anketa, která je pořádána Nadací Partnerství
 Strom roku (Lesy České republiky) - česká anketa
 Evropský strom roku – mezinárodní anketa
 Den stromů – svátek při kterém se sází stromy
 Zdravé stromy pro zítřek – projekt podporující odborné ošetření starých vzrostlých stromů
 Strom Olgy Havlové – stromy vysázené na počest Olgy Havlové

konkrétní stromy
 Strom bódhi – strom pod kterým dosáhl Buddha osvícení
 Strom generála Shermana – rekordně vysoký strom v USA (83,8 m)
 Strom svatebčanů – strom na území NPP Terčina údolí u Nových Hradů
 Strom v Ténéré – strom rostoucí v libyjské poušti do roku 1973, nejosamělejší strom na světě
 Tulský strom – nejobjemnější strom na americkém kontinentě

fiktivní stromy
 Strom poznání dobra a zla – strom umístěný ve středu rajské zahrady
 Strom obrození – ústřední bod Hvězdné roklinky z filmové série o víle Zvonilce
 Dva valinorské stromy – stromy z příběhů J. R. R. Tolkiena

filmy
 Strom (film, 2010) – koprodukční (Francie/Austrálie/Německo/Itálie) film z roku 2010
 Strom snů – americký dobrodružný film z roku 1994
 Strom v srdci – americký televizní film z roku 2008
 Strom života (film) – americký hraný film z roku 2011
 Letní strom – americký hraný film z roku 1971

literatura
 Strom duchů – román amerického spisovatele Raye Bradburyho

technika
 Suzuki DL650 V-Strom – druh motocyklu
 Suzuki DL1000 V-Strom – druh motocyklu

Externí odkazy